Play-offs Nederlands voetbal 2006;
Play-offs Nederlands voetbal 2007;
Play-offs Nederlands voetbal 2008;
Play-offs Nederlands voetbal 2009.